Andrej Kadlec (1996) – calciatore slovacco
 Drahomír Kadlec (1965) – ex hockeista su ghiaccio ceco
 Marco Kadlec (2000) – calciatore austriaco
 Michal Kadlec (1984) – calciatore ceco
 Milan Kadlec (1958-2001) – pentatleta cecoslovacco
 Milan Kadlec (1974) – dirigente sportivo, ex ciclista su strada e pistard ceco
 Miroslav Kadlec (1964) – ex calciatore ceco
 Václav Kadlec (1992) – ex calciatore ceco
 Vladimír Kadlec (1957) – ex cestista cecoslovacco naturalizzato tedesco